Jarkko Heikkonen (ur. 25 czerwca 1985 w Pori) – fiński skoczek narciarski. Reprezentant klubu Harjavaltan Jymy. Drużynowy medalista mistrzostw świata juniorów.

Przebieg kariery 
W zawodach organizowanych przez Międzynarodową Federację Narciarską zadebiutował 17 listopada 2001. Wystąpił wówczas w zawodach Pucharu Kontynentalnego, w których zajął 48. miejsce.

6 marca 2003 wziął udział w indywidualnym konkursie mistrzostw świata juniorów, w którym po skokach na odległości 104,5 m i 104 m zajął 7. miejsce. Dwa dni później wywalczył brąz w rywalizacji zespołowej. W składzie znaleźli się również Antti Pesonen, Olli Pekkala i Harri Olli.

13 marca 2003 wystartował w kwalifikacjach do konkursu Pucharu Świata w Lahti, lecz skok na odległość 98,5 metra nie dał mu awansu do zawodów.

Sześciokrotnie w swojej karierze zdobywał punkty w zawodach Pucharu Kontynentalnego. Najwyższą w karierze lokatę zajął 1 marca 2003 w Ishpeming, gdzie był piąty, przegrywając z Rolandem Audenriethem, Kai Brachtem, Ferdinandem Baderem i Lauri Hakolą. Ostatni międzynarodowy start zanotował w grudniu 2005, natomiast w sierpniu 2007 po raz ostatni brał udział w zawodach krajowych.

Mistrzostwa świata juniorów

Indywidualnie

Drużynowo

Starty J. Heikkonena na mistrzostwach świata juniorów – szczegółowo

Puchar Świata

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Świata

Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego

FIS Cup

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach FIS Cup

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Fińscy skoczkowie narciarscy
Urodzeni w 1985